Noordstraat (Brugge)
 Noordstraat (Gent)
 Noordstraat (Hulst), een buurtschap in Hulst
 Noordstraat (Kortrijk)
 Noordstraat (Roeselare)
 Noordstraat (Tilburg)